"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" (također i kao "Jedinstvena nogometna liga Bosne i Hercegovine") je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Bihaća.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2014., ISBN 978-953-57279-0-3, str. 193-198 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 214 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989., str. 77 
 forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 28. veljače 2011., pristupljeno 18. listopada 2017. 
  

 

1978-79 
 
1978-79